А̀дам Стахо̀вяк () (роден на 18 декември 1986 г. в Познан, Полша) е полски футболист, вратар, който играе за Газиантеп В.В..

Статистика по сезони

Външни препратки 
  Профил на 90minut.pl
  Профил на transfermarkt.co.uk

Бележки 

Полски футболисти
Футболисти на Ботев (Пловдив)
Родени в Познан